Hamvasi Miklós Gábor (Budapest, 1994. november 5. –) balatoni horgászturisztikai menedzser , a Bait Bait Kft. marketing és promóciós menedzsere, a Magyar Horgász szakírója, a Lakemanagement alapítója, riporter.

Tanulmányok 
 Tatay Sándor Gimnázium
 Kodolányi János Egyetem, gazdálkodási és menedzsment szak (2017)

Gyermekkorát főként Székesfehérváron, Budapesten és a Balatonon töltötte. Az említett három terület a mai napig meghatározó az életében. Középiskolai és felsőfokú tanulmányait Székesfehérváron végezte. 2017-ben közgazdász diplomát szerzett, majd a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nél helyezkedett el turisztikai menedzserként. Azóta szinte minden irányból megközelíti a horgászatot, a médián keresztül, vízkezelőként, menedzserként és egy horgásztavakat menedzselő vállalkozással is. Az IBCC (a világ legnagyobb pontyfogó versenye) és más horgászfilmek riportere.

Jegyzetek